Snake River je ena daljših rek v ZDA. 1.670 km dolga reka teče po ozemlju štirih ameriških zveznih držav (Idaho, Oregon, Washington in Wyoming) in je glavni pritok reke Columbia.

Glej tudi 
 seznam rek v ZDA

Reke v Idahu
Reke v Oregonu
Reke v Washingtonu
Reke v Wyomingu